Battaglia del monte Grappa ovvero Prima battaglia del Piave – battaglia svoltasi durante la prima guerra mondiale, nel novembre 1917
 Seconda battaglia del monte Grappa – battaglia svoltasi durante la prima guerra mondiale, nell'ottobre-novembre 1918